Solomin ist der Familienname folgender Personen:

 Anatolij Solomin (* 1952), ukrainischer Leichtathlet
 Wassili Anatoljewitsch Solomin (1953–1997), russischer Boxer
 Juri Mefodjewitsch Solomin (* 1935), russischer Schauspieler
 Ronald Solomin (* 1991), litauischer Fußballspieler
 Witali Mefodjewitsch Solomin (1941–2002), russischer Schauspieler

Siehe auch:
 Solomon